Altenvogtshäusle bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Buchenbach im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg
 einen Stadtteil der Stadt Vöhrenbach im Schwarzwald-Baar-Kreis in Baden-Württemberg